Malibu steht für:

 Malibu (Likör), Fruchtlikör
 Malibu (Lied), Popsong (2017) von Miley Cyrus
 Malibu (Album), Musikalbum (2016) von Anderson Paak
 Malibu Comics, US-amerikanischer Comicverlag
 Malibu, Flugzeug, siehe Piper PA-46
 Malibu, Markenname von E-Zee Automotive, britischer Automobilhersteller
 Malibu, Marke von Carthago Reisemobilbau, deutscher Wohnmobilhersteller
 Chevrolet Malibu, Pkw-Modell von Chevrolet
 Malibu (Fernsehserie), ZDF-Fernsehserie (2022)

Malibu ist der Name folgender Orte

in Kanada:
 Malibu (Kanada), im Sunshine Coast Regional District

in den Vereinigten Staaten:
 Malibu (Kalifornien), Stadt in Kalifornien
 Malibu (Virginia) 
 Malibu Bowl, Kalifornien 
 Malibu Hills, Kalifornien 
 Malibu Junction, Kalifornien 
 Malibu Vista, Kalifornien 

Siehe auch:
 Malibu Country, US-amerikanische Sitcom (2012–2013)
 Malibu Rescue, US-amerikanische Comedyserie (seit 2019)